Niemcy:
 Fichtenberg – dzielnica Mühlberg/Elbe
 Fichtenberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall
 Fichtenberg – pagórek w Berlinie
 Fichtenberg – wzgórze we Frankfurcie nad Odrą